Mečen (mađ. Mőcsény), selo u Tolnanskoj županiji u Mađarskoj
Mučinj (mađ. Mucsi), selo u Tolnanskoj županiji u Mađarskoj